Charles Grayson peut référencer à :

  (1903-1973) : un romancier et scénariste américain ;
  (1910-2009), un radiologue et archer américain ;
 Charles F. Grayson (1836-1903), un homme politique, homme d'affaires et fugitif américain.